L'appellation république de Chine peut faire référence : 
 Au Gouvernement national réorganisé de la république de Chine, nom utilisé de 1940 à 1945 par un gouvernement de collaboration avec l'occupant japonais durant la guerre sino-japonaise, fondé par Wang Jingwei ;
 À la république de Chine (1912-1949) fondée par Sun Yat-sen, qui remplaça en 1912 l'Empire chinois de la dynastie Qing, et gouverna la Chine continentale jusqu'à la proclamation de la république populaire communiste en 1949 ;
 À la république de Chine (depuis 1949) qui a perdu le contrôle de la Chine continentale en 1949 sans pour autant cesser d'exister et contrôle depuis lors l'île de Taïwan et quelques dépendances ; elle a progressivement perdu la reconnaissance diplomatique de jure au profit de la république populaire de Chine, de sorte qu'en 2022 seuls   membres de l’Organisation des Nations unies continuent à la reconnaître.

La république de Chine et la république populaire de Chine (leurs noms officiels) affirment chacune représenter la Chine et ne se reconnaissent pas réciproquement ; les commentateurs non-chinois utilisent communément le nom « Taïwan » pour la première, et réservent « Chine » à la seconde ; voir aussi ROC (homonymie).

Note